Наде́жда Ива́новна Прище́па (также выступала под фамилиями Дергаченко и Беспалова; , Киев, Украинская ССР, СССР) — советская спортсменка. Заслуженный мастер спорта СССР (1978).

В составе восьмёрки выиграла серебро в академической гребле на XXII Олимпийских играх, проходивших в Москве в 1980 году.

Примечания

Ссылки 
 

Гребцы (академическая гребля) СССР
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1980 года
Заслуженные мастера спорта СССР